Bene László nehézsúlyú amatőr ökölvívó (1949-ben Európa-bajnok)
 Bene László (1924–?) építész
 Bene László (1943) agrármérnök, növénygenetikus
 Bene László (1945) kertészmérnök
 Bene László (1947) országos rendőrfőkapitány (2004–2007)
 Bene László (?) bűnöző, sorozatgyilkos
 Bene László (1968) filozófus 
 Bene László színész

Jegyzetek